eliksir – mieszanina olejku eterycznego i nalewki roślinnej albo wyciąg roślinny na bazie spirytusu
 eliksir życia – napój o właściwościach magicznych, którego formuły poszukiwali alchemicy

Zobacz też 
 Elixir